Delavan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Delavan Township (Illinois)
 Delavan Township (Minnesota)